Юрьевич — фамилия:

 Юрьевич, Иван Иванович (1788—?) — русский философ и писатель, педагог.
 Юрьевич, Семён Алексеевич (1798—1865) — русский генерал-адъютант.
 Юрьевич, Сергей Александрович (1876—1969) — французский скульптор русского происхождения.

См. также 
 Юревич